Franziska von Reitzenstein – scrittrice tedesca che usò lo pseudonimo di Franz von Nemmersdorf
 Hans Albin Freiherr von Reitzenstein – militare tedesco delle Waffen-SS
 Karl Egon von Reitzenstein – politico tedesco
 Richard Reitzenstein – filologo classico tedesco